

Птах
 Яструб
 Яструб великий
 Яструб малий
 Яструб коротконогий

Топоніми
 Яструб-2 — село у Велізькому районі Смоленської області Росії .
 Яструб-1 — село у Велізькому районі Смоленської області Росії .

Кінофільми 

 «Яструб» (фр. L'Épervier) — французький кінофільм 1933 року (реж. Марсель Л'Ерб'є).
 «Леді-яструб» () — американський кінофільм у стилі фентезі.
 Гудзонський яструб () — пригодницька комедія.

Інше
 ТВ-15 «Яструб»
 Дмитро Карпенко (псевдо «Яструб», «Лютий») — (*1917?, с. Слов'янське Полтавська область — †17 грудня 1944, с. Нові Стрілища, Жидачівський район, Львівська обл.) — український військовий діяч.
 Яструб Костянтин Пилипович (Ястреб) (нар. 25 лютого 1935, село Гоноратка, тепер Оратівського району Вінницької області) — український радянський партійний діяч, секретар Черкаського обкому КПУ, представник Президента України в Черкаській області.